Ajattara — финская дарк-метал-группа, образованная в 1996 году бывшим участником Amorphis Паси Коскиненом. Ещё за несколько лет до образования Ruoja он начал писать материал и после успешной записи нескольких демотреков основал коллектив Ajattara. Новый студийный альбом Murhat стартовал на 5 месте финского чарта. 15 апреля 2012 года на своей странице в Facebook группа разместила сообщение о распаде. 9 мая 2016 года, где Паси Коскинен объявил о воссоединении группы.

Состав 
 Ruoja (Паси Коскинен) — вокал, гитара, клавишные;
 Kalmos (Веса Валроос) — гитара, вокал;
 Tartunta (Мюнни Лууккайнен) — гитара;
 Tohtori Kuolio (Юха Харью) — бас-гитара, вокал;
 Malakias IV (Томми Лилльман) — ударные.

Дискография

Демо 
 Helvetissä on syntisen taivas (1998)

Студийные альбомы 
 Itse (2001)
 Kuolema (2003)
 Tyhjyys (2004)
 Äpäre (2006)
 Kalmanto (2007)
 Noitumaa (2009)
 Murhat (2011)
 Lupaus (2017)

Компиляции 
 Joululevy (2009)

Синглы 
 Ilon juhla (2004)
 Joulu-Single 2005 (2005)
 Sika (2006)
 Tulppaani (2007)
 Ave Satana (2017)

Видеоклипы 
 2017 — «Ave Satana»
 2017 — «Suru»

Примечания

Ссылки 
 Ajattara на MySpace
 Ajattara на Russian Darkside e-Zine
 
 
 Ajattara на Metal Library

Блэк-метал-группы Финляндии
Дарк-метал-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2007 году